Newville kan syfta på:

 Newville, Alabama
 Newville, Pennsylvania